

Persone
 Adam McKay (1968) – regista, sceneggiatore, attore e comico statunitense
 Alistair McKay o Mackay (1878-1914) – medico ed esploratore britannico
 Antonio McKay (1964) – ex velocista statunitense
 Barrie McKay (1994) – calciatore canadese naturalizzato scozzese, di ruolo centrocampista
 Brad McKay (1993) – calciatore scozzese, di ruolo difensore
 Caeli McKay (1999) – tuffatrice canadese
 Chris McKay (1973) – regista, montatore ed effettista statunitense
 Christian McKay (1973) – attore britannico
 Claude McKay (1889-1948) – scrittore e poeta giamaicano
 Colin McKay (1975) – skater canadese
 Darin McKay LaHood (1968) – politico statunitense
 Don McKay (1925-2018) – attore, cantante e ballerino statunitense
 Doug McKay, propr. Douglas Alvin McKay (1929) – ex hockeista e allenatore di hockey su ghiaccio canadese
 Doug McKay, propr. Douglas B. McKay (1953) – ex hockeista e allenatore di hockey su ghiaccio canadese
 Elenor Gordon-McKay (1934-2014) – nuotatrice britannica
 Edward McKay "Eddie" Cheever (1958) – ex pilota automobilistico statunitense
 Hilary McKay (1959) – scrittrice britannica
 Jameel McKay (1992) – cestista statunitense
 Jessica McKay, meglio conosciuta col ring name di Billie Kay (1989) – wrestler australiana
 John McKay (...) – musicista britannico
 John McKay (...) – regista scozzese di cinema e televisione
 Kenneth R. McKay. pseudonimo di Henry Kane (1908 o 1918-1988) – scrittore e sceneggiatore statunitense
 Mahara McKay (1981) – modella neozelandese
 Matt Mckay (1983) – calciatore australiano, di ruolo centrocampista
 Michael McKay Austin (1943) – ex nuotatore statunitense
 Michael Reid McKay (1953) – attore statunitense
 Michael Scott "Mike" McKay (1964) – canottiere australiano
 George "Mike" McKay (1965), ex cestista australiano
 Myles McKay (1986) – cestista statunitense
 Nellie McKay (1982) – cantautrice, musicista e attrice britannica
 Richard McKay Rorty (1931-2007) – filosofo statunitense
 Ritchie McKay (1965) – allenatore di pallacanestro statunitense
 Robert McKay, detto Billy (1988) – calciatore inglese naturalizzato nordirlandese, di ruolo attaccante
 Roderick McKay (1952) – scacchista scozzese
 Roy McKay (1920-1969) – giocatore di football americano statunitense
 Spencer McKay (1968) – ex cestista e allenatore di pallacanestro canadese con cittadinanza belga
 Trevor McKay Reilly (1988) – giocatore di football americano statunitense

Personaggi immaginari
 Hannah McKay – personaggio della serie televisiva Dexter
 Meredith Rodney McKay – personaggio appartenente all'universo fantascientifico di Stargate

Altro
 5382 McKay – asteroide della fascia principale, scoperto nel 1991
 Rupi McKay – picchi e pareti rocciose nella Terra di Oates, in Antartide